Бург () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Входит в состав района Айфель-Битбург-Прюм. Подчиняется управлению Нойербург. Население составляет 16 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 2,73 км². Официальный код — 07 2 32 022.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца